

Automobili 
Ariel Atom – automobile ad alte prestazioni costruita dalla britannica Ariel Motor Company

Aziende 
Ariel Motorcycles – azienda inglese costruttrice di biciclette, motociclette e automobili attiva dal 1902 al 1970
Ariel – azienda inglese costruttrice di automobili fondata nel 1999

Astronomia 
Ariel – satellite di Urano

Cinema 
Ariel – film del 1988 diretto da Aki Kaurismäki
Premio Ariel – premio cinematografico messicano

Detergenti 
Ariel – marca di detersivo della Procter & Gamble

Enologia 
Ariel – produttore di vino di Los Angeles

Geografia 
Ariel – città israeliana in Cisgiordania

Letteratura 
Ariel – opera poetica di Sylvia Plath
Ariel – periodico letterario fondata da Luigi Pirandello, Ugo Fleres e Giuseppe Mantica nel 1898
Ariel – casa editrice di libri australiana

Musica 
Ariel – casa discografica italiana

Navi 
 Ariel – nome della goletta di Percy Bysshe Shelley nel cui naufragio il poeta trovò la morte
 Ariel – torpediniera della Regia Marina

Onomastica 
Ariel – variante del nome proprio di persona Ariele

Personaggi 
Ariel – protagonista del film Disney La sirenetta e opere derivate
Ariel – personaggio della commedia La tempesta di William Shakespeare
Ariel – personaggio comico che si rifà allo stereotipo del "filippino" interpretato da Marco Marzocca
Ariel – personaggio della serie animata I cinque Samurai
Ariel – personaggio immaginario della saga videoludica Legacy of Kain
Ariel – personaggio immaginario della saga a fumetti 2700

Persone 
Ariel – pseudonimo della wrestler Shelly Martinez
Ariel – pseudonimo dell'attrice Alessandra Placenti (nella serie Fiore e Tinelli interpreta "Sole la cugina di Fiore")
Ariel – pseudonimo della cantante Ariel Bloomer presso il gruppo Pop/Rock Icon for Hire

Religione 
Ariel – termine ebraico presente diverse volte nella Bibbia, sia per indicare la stessa città di Gerusalemme, sia come nome di persona.
 Ariel – termine usato al di fuori della Bibbia per indicare una categoria di angeli o un singolo spirito angelico
 Ariel – cortile trapezoidale del Tempio di Salomone
 Ariel –  arcangelo che si può ritrovare principalmente nel misticismo e nella letteratura apocrifa giudaico-cristiana